Береговое () — село на Украине, находится в Старобешевском районе Донецкой области. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Село расположено на левом берегу реки под названием Кальмиус, ниже по течению от места впадения её левого притока, реки под названием Осиновая.

Соседние населённые пункты по странам света 
СЗ: Старобешево, Вознесенка (выше по течению Кальмиуса)

З: —

ЮЗ: Подгорное (ниже по течению Кальмиуса)

Ю: Ребриково, Петровское, город Комсомольское, Весёлое (ниже по течению Кальмиуса), Андреевка

С: Горбатенко

СВ: Осыково

В: Новокатериновка, Прохоровское, Шмидта

ЮВ: Ленинское, Войково

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 117 человек.

Общие сведения 
Код КОАТУУ — 1424584602. Почтовый индекс — 87200. Телефонный код — 6253.

Адрес местного совета 
87240, Донецкая область, Старобешевский р-н, с. Новокатериновка, ул. Ленина

Примечания

Ссылки 
 Береговое на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старобешевского района